A227 steht für:
 Bundesautobahn 227, eine ehemalige geplante deutsche Autobahn
 RMAS Careful (A227), ein Schlepper der britischen Royal Navy

A227